Суперкубок Болгарії з футболу 2011 — 9-й розіграш турніру. Матч відбувся 30 липня 2011 року між чемпіоном Болгарії Литексом та володарем кубка Болгарії ЦСКА (Софія).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на transfermarkt 

2011
Болгарія
2011 у болгарському спорті